

Chimica 
 pH, misura dell'acidità (o della basicità).

Codici 

 PH – codice vettore IATA di Polynesian Airlines
 PH – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Filippine
 PH – codice ISO 3166-2:LA	di Phongsali (Laos)
 PH – codice ISO 3166-2:MW	del distretto di Phalombe (Malawi)
 PH – codice ISO 3166-2:RO	del distretto di Prahova (Romania)

Informatica 
 .ph – dominio di primo livello delle Filippine
 Ph – vecchio protocollo di servizio di directory noto anche come CCSO Nameserver e descritto nel RFC 2378
 PH – classe di complessità computazionale nota come gerarchia polinomiale

Mineralogia 
 Ph – abbreviazione di fengite

Musica 
 PH Electro – Paul Hutsch "Elektro", DJ e produttore di musica elettronica tedesco.

Sport 
 PH – nelle statistiche del baseball e del softball, sostituto battitore (pinch hitter)

Altro 
 PH – simbolo del picohenry, o petahenry
 PH – vecchia targa automobilistica di Praga est (Repubblica Ceca)
 Ph – livello di impegno associato alla probabilità di riuscita in un investimento in economia
 Pornhub – sito web di video sharing pornografico

Note